Un traiteur organisateur de réceptions a pour métier l'organisation d'évènements gastronomiques, principalement des cocktails, des buffets et tout type de repas, tandis que les traiteurs traditionnels proposent principalement des mets à emporter.

Définition 
Un traiteur organisateur de réceptions prévoit, selon un cahier des charges prédéfini, la conception, la fabrication et la mise en place d’une animation culinaire (repas, banquet, buffet ou banquet) dans le cadre d’un événement particulier tels que des soirées festives à caractère privé, des séminaires, congrès ou toute autre réunion à caractère professionnel.

France 
En France,  sociétés de « Traiteurs organisateurs de réception (TOR) » se partagent le marché, avec un chiffre d'affaires total de 1,4 milliard d'euros.

Québec

Prestations 
 Café : accueil, pause
 Prestations debout : cocktail apéritif, cocktail déjeunatoire, cocktail dînatoire, buffets
 Prestations assises : déjeuner, dîner
 Open bar
 Plateaux repas
 Petit déjeuner, brunch

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Banquet
 Buffet
 Traiteur

Métier de bouche